Lista supernowych odkrytych w latach 1951-1960

Zobacz też 
 Lista supernowych

Przypisy 

do 1950 | 1951-60 | 1961-70

Listy supernowych
XX wiek